Wasserprobe steht für:

 Probenahme von Wasser
 Wasserprobe (Recht), Formen des Gottesurteils